Qixing bezeichnet:

 Qixing (七星区), Stadtbezirk der Stadt Guilin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Qixing (Großgemeinde, Baoshan) (七星镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Baoshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Qixing (Liangping) (七星镇), Großgemeinde im Kreis Liangping in der chinesischen Stadt Chongqing
 Qixing (Nanhu) (七星镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanhu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Qixing (Xundian) (七星镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xundian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Qixing (Straßenviertel, Baoshan) (七星街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Baoshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Qixing (Dong’an) (七星街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dong’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Qixing (Qixing) (七星街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk im Autonomen Gebiet Guangxi
 Qixing (Xinchang) (七星街道), Straßenviertel im Kreis Xinchang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Qixing (Fujin) (七星农场), Staatsfarm in der Stadt Fujin der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Qixing (Mingfeng) (七星村), Dorf in der Großgemeinde Mingfen im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan